Резолуција Савета безбедности Организације уједињених нација 1244, усвојена је 10. јуна 1999. године, након опозива резолуција 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) и 1239 (1999), којом је одобрено међународно војно и цивилно присуство у Савезној Републици Југославији и успостављање Привремене административне мисије ОУН на Косову (УНМИК). Уследила је након сагласности председника Савезне Републике Југославије Слободана Милошевића на услове које су предложили председник Републике Финске Марти Ахтисари и председник Владе Руске Федерације Виктор Черномирдин, који подразумевају повлачење Војске Југославије са Косова и Метохије (анекс 2).

Усвојена је са 14 гласова за и ниједним против. Кина је остала уздржана због критиковања НАТО агресије, нарочито због бомбардовања њене амбасаде. Залагала се да сукоб треба да реше Савезна влада Савезне Републике Југославије и њен народ, те се противила спољној интервенцији. Међутим, како је Савезна Република Југославија прихватила мировни предлог, Кина није искористила право вета.

Косово је 2008. године једнострано прогласило независност. Србија и многе друге државе чланице УН нагласиле су да Резолуција 1244 остаје правно обавезујућа за све стране.

Резолуција

Запажања 

У преамбули Резолуције 1244, Савјет безбједности је изразио жаљење због неусаглашености са претходним резолуцијама. Одлучено је да се ријеши озбиљна хуманитарна ситуације и жеља да се све избјеглице безбједно врате. Осуђује се насиље над цивилним становништвом, као и терористички акти, и подсјећа се на надлежност и мандат Међународног кривичног суда за бившу Југославију (МКСЈ). Такође се подсјећа на суверенитет и територијални интегритет СРЈ и других држава у региону и потврђује позив за широку аутономију и суштинску самоуправу за Косово и Метохију.

Акти 

Резолуција је усвојена у складу са поглављем -{VII}- Повеље Организације уједињених нација.

Савет безбједности је одлучио да се рјешење косовске кризе заснива на договореним принципима садржаним у анексима резолуције. Поздравља се југословенско прихватање принципа и других елемената потребних за њихово спровођење. У исто вријеме, Савјет тражи од Југославије да прекине са насиљем на КиМ и отпочне постепено повлачење; након повлачења мањем броју припадника војске и полиције биће омогућен повратак, уколико добију одобрење међународних војних снага, како би спровеле функције садржане у анексу 2. резолуције.

Резолуцијом је одобрено међународно цивилно и војно присуство на Косову и Метохији. Од Генералног секретара је затражено да именује специјалног представника који би координисао спровођењем међународног присуства. Савјет је овластио земље и међународне организације како би успоставило присуство снага безбједности на КиМ, потврђујући потребу за непосредним ангажовањем међународног цивилног и војног присуства. Одговорност међународних безбједносних снага укључивала је одвраћање од нових непријатељстава, надгледање повлачења СРЈ, демилитаризацију Ослободилачке војске Косова и других албанских формације, као и обезбјеђивање окружења у које се могу вратити избјеглице.

Генерални секретар је добио овлашћење да успостави међународно цивилно присуство на КиМ, како би омогући рад привремене администрације на Косову — до рјешења коначног статуса — кроз успостављање привремених институција самоуправљања. Главне одговорности међународног присуства укључивале су промоцију аутономије за Косово, вршење цивилних административних функција, надгледање развоја институција, одржавање избора, одржавање реда и мира, заштита људских права и сигуран повратак избјеглица.

Савјет је нагласио потребу за обезбјеђивањем хуманитарне помоћи и подстицао је све државе и међународне организације да допринесу привредном и друштвеном опоравку. Све стране, укључујући и међународно присуство, морале су сарађивати са МКСЈ. То је значило да се од оружаних албанских формације захтјева да окончају своје нападе.

Преглед 

У првом ставу Резолуције се позива на сврху и начела Повеље Организације уједињених нација и првенствену одговорност Савета безбедности уједињених нација за очување међународног мира и безбедности.
У другом ставу Резолуција 1244 се позива на раније резолуције Савета безбедности и то:
Резолуцију бр. 1160 од 31. марта 1998. године;
Резолуцију бр. 1199 од 23. септембра 1998. године;
Резолуцију бр. 1203 од 24. октобра 1998 и
Резолуцију бр. 1239 од 14. маја 1999. године
којима се Савезној Републици Југославији признају пуни суверенитет и територијални интегритет рачунајући и Аутономну покрајину Косово и Метохију.

Главни циљеви Резолуције 1244 су:
 Смештање Косова и Метохије под привремену управу Организације уједињених нација (тренутно ту дужност обавља Привремена административна мисија ОУН на Космету, УНМИК), док је Србији остављена могућност да врати своје институције када се за то буду стекли услови.
 Овлашћене мировне снаге предвођене НАТО-ом (КФОР);
 Управљање УНМИК-а да успостави привремене институције локалне самоуправе на Космету;
 Реафирмисање територијалног интегритета Савезне Републике Југославије (нпр, Космет би остао део СРЈ, чија је Србија сада призната земља континуитета (између СРЈ, односно ДЗ Србија и Црна Гора и Републике Србије постоји знак једнакости);
 Овлашћивање ОУН да покрене политички процес како би се установио будући статус Космета (овај процес је почео крајем 2005).

У резолуцији исто тако стоји да ће одређеном броју српског особља бити дозвољено да се врате и да одржавају присуство на:
 српским историјским локалитетима
 граничним прелазима

Види још 
 Војно-технички споразум у Куманову
 Рат на Косову и Метохији

Референце

Спољашње везе 

 
 Резолуција 1244 - кључ мира у Европи („Вечерње новости”, фељтон, мај 2019) 

1244
Историја Србије у савременом добу
Историја Косова и Метохије у савременом добу
Историја Црне Горе у савременом добу
1999.
Србија у 1999.